«Bitter Sweet Symphony» () — песня британской рок-группы The Verve. Она была выпущена в качестве первого сингла с третьего студийного альбома группы Urban Hymns 1997-го года и поднялась на вторую строчку UK Singles Chart. По состоянию на 2019 год в Великобритании продано 1,276,209 копий сингла.

В «Bitter Sweet Symphony» использован короткий музыкальный фрагмент, взятый из интерпретации Оркестром Эндрю Олдема (Andrew Oldham Orchestra) песни «The Last Time» группы The Rolling Stones. После судебного разбирательства между The Verve и американской фирмой «ABKCO Music» авторами композиции были признаны Ричард Эшкрофт, Мик Джаггер и Кит Ричардс, и вплоть до 2019 года Эшкрофт не получал доходов от сингла.

После распада группы в 1999-м году Эшкрофт использует эту песню на своих сольных концертах.

Песня использована саундтреком в кульминационной сцене фильме Роджера Камбла 1999 года «Жестокие игры».

Авторство 
Хотя текст песни полностью написан Ричардом Эшкрофтом, оркестровая гармония её вступления заимствована из симфонического переложения композиции «The Last Time», сделанного Дэвидом Уиттакером и записанного оркестром под управлением Эндрю Олдема. Именно эту композицию в 1965 году исполнили The Rolling Stones.

Первоначально группа The Verve договорилась о разрешении использовать музыкальный фрагмент композиции из шести нот, но Аллен Клейн, бывший менеджер The Rolling Stones, обладавший авторскими правами на наследие группы, созданное до 1970-х годов, заявил, что The Verve нарушила договор и использовала фрагмент большей продолжительности. Кляйн через свою компанию ABKCO Records инициировал судебное разбирательство, закончившееся мировым соглашением сторон, в результате которого все причитающиеся автору платежи от композиции The Verve переходили к Клайну, а указываемое при публикациях авторство песни было изменено на «Джаггер, Ричардс, Эшкрофт».

Басист The Verve Саймон Джонс: «Сначала нам сообщили, что разделение гонораров будет 50 на 50, но потом они увидели, как успешна оказалась запись. Они позвонили и сказали: „Мы хотим 100 процентов или изымаем её из магазинов, у вас нет выбора“».

После этого Эшкрофт заявил, что это «лучшая песня Джаггера и Ричардса за 20 лет» (последнее творение The Rolling Stones, покорявшее британский чарт — «Brown Sugar»). Специально для канала VH1 Эшкрофт переделал композицию, лишив её оркестровых аранжировок, дав следующий комментарий:

В ходе интервью журналу Q в январе 1999 года Киту Ричардсу задали вопрос, не было ли слишком жёстким решением лишать The Verve любых доходов за «Bitter Sweet Symphony». Он ответил: «Я здесь не при делах, это — юридическое дерьмо. Если The Verve могут написать лучшую песню, они смогут сохранить деньги». Эндрю Олхэм в интервью журналу Uncut сказал следующее: «Что касается Ричарда Эшкрофта, ну, я не знаю, как исполнитель может быть сильно задет таким опытом. Авторов песен учили относиться к песням как к детям, и он думает, что что-то написал. Он не написал. Ему нужно осознать это. Для этого нужно время».

В 2019 году Эшкрофт получил премию Айвора Новелло за выдающийся вклад в британскую музыку. На пресс-конференции он отметил, что все юридические вопросы касаемо «Bitter Sweet Symphony» были улажены при посредничестве сына Аллена Клейна, Джоди, и нового менеджера Stones Джойса Смита.

Видеоклип
Музыкальное видео было снято режиссером Уолтером Штерном и выпущено 11 июня 1997 года. Оно является данью уважения клипу группы Massive Attack «Unfinished Sympathy». В нем Ричард Эшкрофт поет, идя по оживленному лондонскому тротуару, не меняя ни шага, ни направления, за исключением одного случая, когда он вынужден остановиться перед движущейся машиной и видит свое отражение в тонированном окне. Он едва избегает столкновения с машиной, когда начинает идти вперед, неоднократно натыкаясь на прохожих (в результате чего одна молодая женщина теряет равновесие и падает), а также прыгает на капот другого автомобиля, остановившегося на его пути. В конце видео остальные участники группы присоединяется к Эшкрофту.

Клип получил интенсивную ротацию на музыкальных каналах и был номинирован на ряд наград, включая три премии MTV Video Music Awards 1998 года. Британская журналистка Франческа Перри из газеты The Guardian назвала его одним из лучших музыкальных клипов о городской жизни.

Есть также альтернативная версия клипа, в которой Эшкрофт останавливается, когда натыкается на трех мужчин и получает от них побои. Затем он встает и продолжает идти с окровавленным лицом.

Награды и наследие
Песня считается визитной карточкой группы и одним из определяющих треков и музыкальных клипов эпохи бритпопа. Она была включена в ряд лучших списков песен и опросов. Песня была названа синглом года в 1997 году журналами Rolling Stone и NME. В 1998 году слушатели BBC Radio 1 признали ее третьим лучшим треком в истории. В том же году она была названа третьим лучшим синглом 1997 года по результатам ежегодного опроса критиков The Village Voice Pazz & Jop. В 2005 году в опросе Channel 4 музыкальное видео заняло 8-е место в списке «100 величайших поп-видео».

В 2007 году журнал NME поместил эту песню под номером 18 в своем списке «50 величайших инди-гимнов всех времен». В сентябре 2007 года опрос 50 авторов песен в журнале Q magazine поместил ее в список «Топ-10 величайших треков». В австралийском Triple J Hottest 100 of All Time 2009 трек был признан 14-й лучшей песней всех времен.

Журнал Pitchfork включил песню под номером 29 в свой список «Топ-200 треков 90-х». Издание также включило его в свою коллекцию The Pitchfork 500. В 2011 году NME поместил его под номером 9 в своем списке «150 лучших треков за последние 15 лет». Несмотря на то, что у группы было полдюжины хитов, песня заняла 1-е место в опросе журнала Paste magazine «25 потрясающих однохитовых чудес 1990-х».

В 2015 году читатели Rolling Stone признали ее третьей величайшей бритпоп-песней в своем опросе. В 2004 году она заняла 392-е место в списке Rolling Stone «500 величайших песен всех времен». Согласно сайту Acclaimed Music, это 59-я самая знаменитая песня в истории популярной музыки.

Трек-лист сингла в разных странах 

 CD 1 HUTDG 82
 Bitter Sweet Symphony (Original) — 6:00
 Lord I Guess I’ll Never Know — 4:51
 Country Song — 7:50
 Bitter Sweet Symphony (Radio Edit) — 4:35

 CD 2 HUTDX 82
 Bitter Sweet Symphony (Extended Version) — 7:52
 So Sister — 4:11
 Echo Bass — 6:39

 Cassette HUTC 82
 Bitter Sweet Symphony (Radio Edit) — 4:35
 Lord I Guess I’ll Never Know — 4:51

 7" HUTLH 82
 Bitter Sweet Symphony (Radio Edit) — 4:35
 Lord I Guess I’ll Never Know — 4:51

 12" HUTT 82
 Bitter Sweet Symphony (Original) — 6:00
 Lord I Guess I’ll Never Know — 4:51
 Bitter Sweet Symphony (James Lavelle Remix)
 Country Song — 7:50

 Promo CD HUTCDP 82
 Bitter Sweet Symphony (Radio Edit) — 4:35

 Promo 12" HUTTP 82
 Bitter Sweet Symphony (Alt Version)
 Bitter Sweet Symphony (MSG)

 Remix 12" HUTTR 82
 Bitter Sweet Symphony (James Lavelle Remix)
 Bitter Sweet Symphony (James Lavelle Instrumental Remix)

10 марта 1998-го года сингл был официально выпущен в США
 CD V25D-38634
 Bitter Sweet Symphony (Original) — 5:58
 Lord I Guess I’ll Never Know — 4:52
 So Sister — 4:11
 Echo Bass — 6:39

 Cassette 4KM-38634
 Bitter Sweet Symphony (Original) — 5:58
 Lord I Guess I’ll Never Know — 4:52

 Promo CD DPRO-12727
 Bitter Sweet Symphony (Radio Edit) — 4:16
 Bitter Sweet Symphony (Original) — 5:57
 Bitter Sweet Symphony (Call Out Research Hook 1 (Vocal)) — 0:12
 Bitter Sweet Symphony (Call Out Research Hook 2 (Instrumental)) — 0:11

 Promo 12" SPRO-12775
 Bitter Sweet Symphony (James Lavelle Remix) — 5:50
 Bitter Sweet Symphony (Album Version) — 5:57
 Bitter Sweet Symphony (James Lavelle Instrumental Remix) — 5:50

 CD VJCP-12077
 Bitter Sweet Symphony (Original) — 6:00
 Lord I Guess I’ll Never Know — 4:51
 Country Song — 7:50
 Bitter Sweet Symphony (Radio Edit) — 4:35

 CD 8943752
 Bitter Sweet Symphony (Original) — 6:00
 Lord I Guess I’ll Never Know — 4:51
 Country Song — 7:50
 Bitter Sweet Symphony (Radio Edit) — 4:35

Чарты 

Чарты в конце года

Сертификации

Дополнительные факты 
Редакция портала Афиша Daily включила би-сайд «So Sister» в число лучших неальбомных треков группы, назвав её одной из лучших баллад в истории бритпопа.

Примечания 

The Verve
Композиции психоделического рока
Песни 1997 года
Синглы 1997 года
Песни на английском языке
Песни Великобритании
Синглы Virgin Records
Синглы, сертифицированные как золотые Австралийской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Песни, написанные Джаггером/Ричардсом